El nombre de Simón de Rojas puede referirse a:

 Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777–1827), botánico español.
 Simón de Rojas (1552–1624), santo, fundador de la Congregación del Ave María para el servicio de pobres y enfermos (en Madrid).